Roland Kaspitz, avstrijski hokejist, * 1. november 1981, Špital ob Dravi, Avstrija.

Kaspitz igra na položaju centra za ljubljansko moštvo HDD Olimpija. Med letoma 2002 in 2013 je bil član avstrijske članske hokejske reprezentance.

Kariera
Kaspitz je začel kariero v podmladku kluba VSV EC, za katerega je nato že z 18 leti igral v Avstrijski hokejski ligi. Po petih letih je za eno sezono odšel v HC TWK Innsbruck, a se je nato vrnil v VSV, s katerim je dvakrat osvojil ligo EBEL. V sezoni 2012/13 je igral za EV Landshut v nemški drugi ligi, v sezoni 2013/14 za Asplöven HC v švedski drugi ligi in Graz 99ers ponovno v ligi EBEL. V sezoni 2014/15 je ponovno zaigral za Innsbruck, od sezone 2015/16 pa je kot prvi avstrijski hokejist član kluba HDD Olimpija.

Kaspitz je bil med letoma 2002 in 2013 redni avstrijski hokejski reprezentant. Sodeloval je na osmih članskih Svetovnih prvenstvih, od tega petih v elitni diviziji, in dvojih kvalifikacijah za zimske olimpijske igre.

Pregled kariere

|-
| Avstrija
| Svetovno prvenstvo U18 B
| 99
|
| 5
| 2
| 0
| 2
|
| 2
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| VSV EC
| Avstrijska liga
| 99/00
|
| 13
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Team Telekom Austria
| Avstrijska liga
| 99/00
|
| 18
| 11
| 5
| 16
| 
| 12
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| VSV EC
| Interliga
| 99/00
|
| 22
| 1
| 0
| 1
| -2
| 2
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Avstrija
| Svetovno ml. prvenstvo C
| 00
|
| 4
| 8
| 3
| 11
| +12
| 0
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| VSV EC
| Avstrijska liga
| 00/01
|
| 46
| 16
| 29
| 45
| +34
| 50
|
| 
| 
| 
| 
| 
|
|-
| Avstrija
| Svetovno ml. prvenstvo D1
| 01
|
| 5
| 1
| 0
| 1
| -1
| 2
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| VSV EC
| Avstrijska liga
| 01/02
|
| 31
| 8
| 18
| 26
| +22
| 26
|
| 16
| 6
| 5
| 11
| +10
| 28
|-
| Avstrija
| Svetovno prvenstvo A
| 02
|
| 6
| 0
| 2
| 2
| 0
| 2
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| VSV EC
| Avstrijska liga
| 02/03
|
| 54
| 11
| 29
| 40
| +20
| 63
|
| 
| 
| 
| 
| 
|
|-
| VSV EC
| Avstrijska liga
| 03/04
|
| 55
| 8
| 26
| 34
| +6
| 48
|
| 
| 
| 
| 
| 
|
|-
| Avstrija
| Svetovno prvenstvo A
| 04
|
| 6
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| HC TWK Innsbruck
| Avstrijska liga
| 04/05
|
| 47
| 11
| 20
| 31
| +4
| 75
|
| 5
| 0
| 3
| 3
| -2
| 12
|-
| Avstrija
| Olimpijske kvalifikacije
| 05
|
| 3
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Avstrija
| Svetovno prvenstvo A
| 05
|
| 6
| 1
| 1
| 2
| -2
| 12
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| VSV EC
| Avstrijska liga
| 05/06
|
| 46
| 8
| 22
| 30
| +2
| 46
|
| 13
| 3
| 4
| 7
| +1
| 18
|-
| Avstrija
| Svetovno prvenstvo D1
| 06
|
| 5
| 1
| 3
| 4
| +3
| 4
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| VSV EC
| Avstrijska liga
| 06/07
|
| 48
| 3
| 30
| 33
| +3
| 52
|
| 8
| 2
| 2
| 4
| -2
| 10
|-
| VSV EC
| Avstrijska liga
| 07/08
|
| 46
| 13
| 32
| 45
| +1
| 26
|
| 5
| 0
| 3
| 3
| +1
| 31
|-
| Avstrija
| Svetovno prvenstvo D1
| 08
|
| 5
| 2
| 2
| 4
| +4
| 4
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| VSV EC
| Avstrijska liga
| 08/09
|
| 54
| 17
| 31
| 48
| +5
| 38
|
| 6
| 1
| 1
| 2
| -1
| 8
|-
| Avstrija
| Olimpijske kvalifikacije
| 09
|
| 3
| 0
| 0
| 0
| +2
| 2
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Avstrija
| Svetovno prvenstvo A
| 09
|
| 6
| 2
| 0
| 2
| -3
| 2
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| VSV EC
| Avstrijska liga
| 09/10
|
| 53
| 14
| 51
| 65
| +16
| 58
|
| 5
| 0
| 2
| 2
| -5
| 8
|-
| Avstrija
| Svetovno prvenstvo D1
| 10
|
| 5
| 1
| 5
| 6
| +4
| 14
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| VSV EC
| Avstrijska liga
| 10/11
|
| 53
| 11
| 43
| 54
| +7
| 113
|
| 10
| 2
| 5
| 7
| 0
| 2
|-
| Avstrija
| Svetovno prvenstvo A
| 11
|
| 6
| 0
| 0
| 0
| -8
| 8
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| VSV EC
| Avstrijska liga
| 11/12
|
| 48
| 5
| 39
| 44
| +6
| 79
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| VSV EC
| Nemška 2. liga
| 12/13
|
| 36
| 5
| 23
| 28
| 
| 45
|
| 6
| 0
| 1
| 1
| 
| 20
|-
| Asplöven HC
| Švedska 2. liga
| 13/14
|
| 20
| 1
| 8
| 9
| -1
| 12
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Graz 99ers
| Avstrijska liga
| 13/14
|
| 29
| 8
| 23
| 31
| +8
| 26
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| HC TWK Innsbruck
| Avstrijska liga
| 14/15
|
| 49
| 4
| 25
| 29
| -4
| 48
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 833
| bgcolor="#7FFF00" | 173
| bgcolor="#7FFF00" | 470
| bgcolor="#7FFF00" | 643
| bgcolor="#7FFF00" | +138
| bgcolor="#7FFF00" | 871
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 74
| bgcolor="#7FFF00" | 14
| bgcolor="#7FFF00" | 26
| bgcolor="#7FFF00" | 40
| bgcolor="#7FFF00" | +2
| bgcolor="#7FFF00" | 137
|}

Dosežki 
 Avstrijski prvak v hokeju na ledu (s klubom VSV EC): 2002, 2006
 Napredovanje v elitno divizijo Svetovnega prvenstva v hokeju na ledu 2009 iz Divizije I 2008

Zunanje povezave 
 
 
 

Živeči ljudje
Avstrijski hokejisti
Avstrijski hokejski reprezentanti
Hokejisti VSV EC
Hokejisti Team Telekom Austria
Hokejisti HC TWK Innsbruck
Hokejisti EV Landshut
Hokejisti Asplöven HC
Hokejisti Graz 99ers
Hokejisti HK Olimpija